Суперкубок Швеції з футболу 2014  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 листопада 2014 року між чемпіоном Швеції Мальме та володарем кубка Швеції Ельфсборгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2014
Швеція